Raliul Dakar 2022 a fost cea de-a 44-a ediție a Raliului Dakar și s-a desfășurat pentru a treia oară consecutiv în Arabia Saudită.  Evenimentul a avut loc în perioada 1-14 ianuarie 2022 și a fost organizat de Amaury Sport Organisation. Cursa a început la Ha'il și s-a terminat la Djedda, trecând prin canioane și stânci din regiunea Neom, trecând pe lângă coasta Mării Roșii, până la întinderi de dune din jurul Riadului. Traseul a constat dintr-o etapă prolog și 12 etape normale, cu o zi de odihnă la Riad pe 8 ianuarie.

Când ASO a semnat contractul de cinci ani cu Arabia Saudită, a existat o clauză de exclusivitate pentru primul an. De când a expirat, mai multe țări ar fi putut fi adăugate la traseu. Cu toate acestea, din cauza restricțiilor de călătorie cauzate de pandemia de COVID-19, s-a luat decizia de a rămâne numai în Arabia Saudită.

Sumar

Traseul
Reacțiile concurenților despre evenimentul precedent a fost că au existat prea multe suprafețe stâncoase care au dus la uzura excesivă a anvelopelor și perforații și nu au fost suficiente etape cu nisip care dominau în mod tradițional raliul Dakar. Organizatorii au ascultat toate aceste reacții și pe 11 mai 2021 au dezvăluit un nou traseu care se caracterizează printr-o mutare a acestuia spre Rub al-Khali. La fel ca anul trecut, traseul include 1 etapă Prolog, 12 etape inclusiv 2 etape buclă și 1 etapă maraton. Traseul va consta în aproximativ 4.000 km de probe speciale și 2.500 km - 3.000 km de zone aventuroase. Ruta exactă a fost dezvăluită la sfârșitul lunii noiembrie 2021. Inițial, din cauza terenului foarte dificil, concurenții au fost planificați să fie transportați pe calea aerului de la locul unde se va termina etapa a 8-a până la Riad.

Lista de admitere

Numărul de admiși

Legendă  – „Legende Dakar” - competitori care au participat la 10 sau mai multe ediții ale raliului.  – Noi-veniți - „începători”.  – Concurenți care nu au putut să ia startul. – Concurenți participanți la Original by Motul — clasa maraton cu asistență limitată.

Legendă  – „Legende Dakar” - competitori care au participat la 10 sau mai multe ediții ale raliuli.  – Noi-veniți - „începători”.  – Concurenți care nu au putut să ia startul. – Concurenți participanți la Original by Motul — clasa maraton cu asistență limitată.

Legendă  – „Legende Dakar” - competitori care au participat la 10 sau mai multe ediții ale raliuli.  – Noi-veniți - „începători”.  – Concurenți care nu au putut să ia startul.

Legendă – „Legende Dakar” - competitori care au participat la 10 sau mai multe ediții ale raliului.  – Noi-veniți - „începători”.  –Concurenți care nu au putut să ia startul.

 – The "Dakar Legends" - competitors that participated in 10 or more Dakar events.  – The first time starters - "rookies".  – Late entries.  – Competitors that were not able to start the race.

Legendă – „Legende Dakar” - competitori care au participat la 10 sau mai multe ediții ale raliuli.  – Noi-veniți - „începători”.  – Concurenți care nu au putut să ia startul.

Legendă  – „Legende Dakar” - competitori care au participat la 10 sau mai multe ediții ale raliuli.  – Noi-veniți - „începători”.  – Concurenți care nu au putut să ia startul.

Etape

Rezultate

Câștigătorii de etape

Rezultate etape

Motociclete

Quads

Mașini

Light Prototypes

SSVs

Camioane

Clasice

Note

Referințe

Legături externe
 Site oficial

Raliul Dakar
Raliul Dakar
Raliul Dakar